Super Mario World es un truco de un juego de Sega Mega Drive, llamada Squirrel King, que utiliza gráficos arrancado de Super Mario Bros., así como los sprites editados para que los personajes Squirrel King más apropiadas en el mundo de Super Mario.  En su lugar de pisotear a los enemigos, Mario y Luigi tienen que lanzar cajas en los enemigos para derrotarlos.  A veces, las cajas tienen cosas útiles como bolas de fuego extra, vidas extra, y aumenta la salud. Otras veces, tienen "bajadas de energía", que reducen la salud del jugador. Además de medio ambiente, Mario tradicional, también hay selva y entornos caverna para negociar con los pozos sin fondo que eliminar una instantánea de la vida del jugador. 
Dado que el juego está en el idioma inglés, se supone que estaba destinada a un público internacional. Mientras Bowser todavía respira fuego, el jefe de la pantalla es una pantalla en lugar de la acción de pantalla única. Se necesitan por lo menos ocho muestras de las cajas que aparecen al azar y / o bolas de fuego para derrotar a Bowser. La música en las luchas de jefe y después de los dos primeros niveles del juego no son una reminiscencia de la de cualquier juego de Super Mario Bros. y son sobras de Squirrel King ROM

Véase también 

 Super Mario World, la versión con licencia del juego para el Super Nintendo Entertainment System.
 Squirrel King

Referencias 

Videojuegos para Sega Mega Drive
Videojuegos de plataformas
Videojuegos de Mario

en:Super Mario World (Sega Mega Drive)